Васи́лий Миха́йлович Бурено́к (род. 19 июня 1957 года, с. Ковпыта, Черниговская область, УССР, СССР) — российский специалист в области программно-целевого планирования развития вооружения и военной техники, доктор технических наук, генерал-майор. Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Биография 
Окончил в 1974 году среднюю школу в этом селе с золотой медалью, в 1979 году — Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск имени А. А. Жданова с отличием, в 1984 году — Московский институт электронного машиностроения, в 1997 год — Высшие курсы при Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил России. Работал в области военной науки, специализируясь в области программно-целевого планирования развития системы вооружения. Начальник 46 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России (2002—2014 гг.).  Президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (с 2011 г.). Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, премии Правительства Российской Федерации, премии имени С. И. Мосина (дважды). Генерал-майор.

Научная деятельность 
Доктор технических наук, профессор. Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Главный редактор научных журналов «Вооружение и экономика», «Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук». Член Научного совета Совета безопасности России, Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Публикации 
Соавтор учебных пособий, в том числе «Теоретические основы моделирования и оценки эффективности систем вооружения» (2000 г.) для слушателей Военной академии имени Г. К. Жукова, «Теория вооружения» (2002 г.) для соискателей учёных степеней по специальности 20.02.01.Автор более 25 монографий в области обоснования перспектив развития системы вооружения Вооружённых Сил Российской Федерации, более 400 статей в различных научных журналах. Непосредственно участвовал в обосновании трёх российских Государственных программ вооружения: на 1996—2005 гг., 2006—2010 гг., 2007—2015 гг. Опубликовал более 250 печатных трудов, автор многочисленных статей в журналах "Известия РАРАН", "Вооружение и экономика", «Военная мысль», «Военно-исторический журнал», «Военный парад», «Армейский сборник», «Экономика и математические методы», «Национальная безопасность», «Военно-экономический вестник», «Вестник Академии военных наук», «Воздушно-космическая оборона» и др. Автор ряда монографий, в том числе «Военный бюджет государства. Методы обоснования и анализа» (2000 г.), «Теория и практика управления развитием вооружения» (2005 г.), «Технико-экономические показатели планов развития продукции военного назначения. Принципы и методы обоснования» (2006 г.), «Механизмы управления производством продукции военного назначения» (2006 г.), «Методы повышения эффективности применения средств и систем обеспечения испытаний вооружения, военной и специальной техники» (2006 г.), «Программно-целевое планирование и управление созданием научно-технического задела для перспективного и нетрадиционного вооружения» (2007 г.), «Техническое оснащение Вооружённых Сил Российской Федерации: организационные, экономические и методологические аспекты» (2007 г.), "Стратегическое сдерживание" ( 2011 г.), "Методология программно-целевого планирования развития системы вооружения на современном этапе" (2013 г.), "Методы военно-научных исследований систем вооружения" (2017 г.), "Концепция обоснования перспективного облика военной организации Российской Федерации" (2018 г.) и др.

Имеет 96 авторских свидетельств на изобретения, ряд из которых внедрён. Входит в Топ-100 наиболее цитируемых учёных в области военной науки по версии РИНЦ. Награждён орденом Почёта, знаком «Изобретатель СССР» и более чем двадцатью медалями.

Ссылки 
 https://structure.mil.ru/management/info.htm?id=10333707%40SD_Employee
 http://rosmanager.ru/top/burenok-vasiliy-mihaylovich

Заслуженные деятели науки Российской Федерации
Доктора технических наук
Генерал-майоры (Российская Федерация)